Sørkollen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Onley Hill, kulle,

Svalbard och Jan Mayen 

 Sørkollen (bergstopp), Svalbard, Spitsbergen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar